Dariusz Adamowski – polski poeta, tłumacz
 Leon Adamowski – poseł Sejmu I kadencji 1952-1956

Polskie nazwiska